Buarque ist der Familienname folgender Personen:

 Chico Buarque (* 1944), brasilianischer Musiker und Autor
 Heloísa Maria Buarque de Hollanda (1937–2018), brasilianische Sängerin und Komponistin, bekannt unter ihrem Künstlernamen Miúcha
 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1910–1989), Herausgeber des bekanntesten Wörterbuchs des portugiesischen Sprachraums
 Sérgio Buarque de Holanda (1902–1982), bedeutender brasilianischer Journalist, Schriftsteller und Historiker